Castello di Arvier ist der Name zweier Burgen in der Gemeinde Arvier im italienischen Aostatal:
 Castello di La Mothe und
 Castello di Montmayeur